Сезона 2009/10. Ла лиге је била 79. од њеног настанка. Барселона је бранила титулу. Сезона је почела 29-ог августа 2009. а завршила се 16-ог маја 2010. Барселона је одбранила титулу и постала шампион по јубиларни 20-и пут.
Сезону је обележила фантастична борба два великана шпанског фудбала, Реал Мадрида и Барселоне, али на крају је титула ипак отишла у Каталонију.

Треће место је освојила Валенсија, а у квалификације за Лигу Шампиона се пласирала екипа Севиље.
Екипе које су највише изненадили, су Хетафе и Мајорка. А највише је разочарала екипа Атлетико Мадрида.

Из лиге су испали Ваљадолид, Тенерифе и Херез.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2009/10

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

<small><sup>1</sup> Мајорка није могла да учествује у УЕФА Лиги Европе због финансијских разлога</small>

2 Виљареал је заузео место у УЕФА Лиги Европе уместо избачене Мајорке

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2009/10. у шпанском фудбалу